Apocalyptica – gruppo musicale symphonic metal strumentale finlandese
 Apocalyptica – album degli Apocalyptica del 2005
 Apocalyptica – singolo degli Apocalyptica del 1996